Karis kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Karis, ort, Nyland, Raseborg,

Haiti 

 Carice (kommun), Nord-Est, 
 Carice (ort), Nord-Est,